Numele Dodan provine din zona de est a Romaniei (Moldova).Acest nume dateaza din anul 1300-1400,in special in timpul domniei lui Stefan cel Mare.Se pare ca acest nume apare si in istorisirile,precum "Batalia de la Vaslui",Dodan fiind un ostas important in armata lui Stefan cel Mare.In zilele noastre numele este foarte intalnit in orasul Suceava (vechea cetate de scaun al lui Stefan cel Mare)

Nume